D'Aure est un nom de lieu et un nom porté par des personnes distinctes.

Toponymie 
 Vallée d'Aure, vallée des Pyrénées

Patronymie 
Hector Daure, dit le comte d'Aure (1774-1846), est un militaire, administrateur et homme politique français
Antoine-Henri-Philippe-Léon Cartier d'Aure (1799-1863), est un cavalier français